Math Jam — обучающая компьютерная игра. Разработанная студией Jam Software. Была выпущена в 1985 году для компьютеров модели Apple II.

Разработка 
Когда разработчикам было по 14 лет у них появилась идея сделать простенькую игру главной целью которой будет обучение арифметике, как говорят сами разработчики «У нас появилась идея, не помню как, сделать эту математическую игру», — сказал Гэвин. «Я думаю, что чей-то друг или родитель или кто-то ещë был учителем для детей из неблагополучных семей». В игре был «забавный персонаж», «который обучал основам арифметики». Игру ребята издали самостоятельно.

Продажи 
Скопировав игру на диски размером пять с четвертью дюймов, скопировав основные инструкции и засунув все это в пакет Ziploc. Они начали продавать Math Jam в школах в 1985 году, пока не столкнулись с довольно серьёзной проблемой для 15-летних. Выйти на рынок у разработчиков по понятным причинам не было возможности.

Чтобы привлечь внимание к Math Jam в большее количество школ, им нужно было каким-то образом справиться с образовательной бюрократией. По словам Рубина, им «приказали попросить трёх или четырёх психиатров и 16 учителей проверить и утвердить Math Jam, прежде чем они смогут начать продавать больше копий». Разработчики были с этим не согласны и продажи прекратились.

Примечания 

Компьютерные игры 1985 года